Термин пољане може да се односи на:

Физичка географија
 Множина за пољану, комад земљишта, мања поља

Насељена места
 Пољане (Обреновац), насеље у градској општини Обреновац, град Београд, Србија
 Пољане (Исток), насеље у општини Исток, Србија
 Пољане (Драгалић), насеље у општини Драгалић, Хрватска
 Пољане (Опатија), насеље града Опатије, Хрватска
или
 Мајске Пољане, насеље града Глине, Банија, Хрватска
 Бијеле Пољане, насеље у општини Цетиње, Црна Гора
 Пољане над Шкофјо Локо, насеље у општини Горења Вас - Пољане, Словенија

Види још 
 Пољана
 Пољани
 Поље